Maria di Hannover (1723-1772), figlia di Giorgio II di Gran Bretagna, e landgravina consorte d'Assia-Kassel, come moglie di Federico II d'Assia-Kassel;
 Maria di Hannover (1776-1857), figlia di Giorgio III del Regno Unito, e duchessa consorte di Gloucester ed Edimburgo, come moglie del cugino principe Guglielmo Federico, duca di Gloucester ed Edimburgo.
 Maria di Hannover (1849-1904), figlia di Giorgio V di Hannover, e Principessa di Hannover, Cumberland e Teviotdale